Yixu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yixu (socken i Kina, lat 23,92, long 107,21), Guangxi, 
 Yixu (socken i Kina, lat 24,07, long 107,45), Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar